JAC HK6120 — дизельный туристический автобус производства компании JAC (Китай).

Общие сведения 
HK6120 — одна из основных моделей автобусов марки JAC, поставляемых в Россию. Достоинство автобусов данной модели — невысокая стоимость и комфорт на уровне российских аналогов. Пассажирский салон автобусов JAC HK6120 рассчитан на 45 мест (включая место для руководителя группы или экскурсовода). Автобусы оборудованы кондиционером, микрофоном с аудиосистемой, DVD-плеером, пассажирскими сиденьями с ремнями безопасности, регулировкой наклона и индивидуальным освещением, а также эффективной системой отопления.

Технические характеристики

Поставки 
Пробная партия автобусов JAC HK6120 (2 шт.) поступила в Россию в 2008 году. В 2010 году 15 автобусов JAC HK6120 были переданы в автопредприятия Калужской, Курганской и Новгородской областей. В 2011 году в Санкт-Петербург поступила вторая крупная партия автобусов JAC HK6120 — 40 штук. До конца года ожидается приход в Россию 200 автобусов этой модели. Все эти машины будут работать на заказных и туристических маршрутах Северной столицы.

Примечания 

Автобусы Китая
HK6120